Стомопло или Стомополо или Стомополу може да се отнася за:

 Стомопло, залив в българското черноморско крайбрежие;
 Стомопло, блато, разположено срещу едноименния залив.